Ждановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Саратовская область
 Ждановское сельское поселение — входит в Краснокутский район

Тверская область
 Ждановское сельское поселение — входит в Осташковский район